Prenzler ist der Familienname folgender Personen:

 Olaf Prenzler (* 1958), deutscher Leichtathlet
 Thorsten Prenzler (* 1971), deutscher Politiker (AfD, CDU)